B34 peut faire référence à :

Médecine
 Infections virales, siège non précisé, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 34, route fédérale allemande reliant Grenzach-Wyhlen à Bodman-Ludwigshafen.

Signalisation
 Panneau de fin d'interdiction de dépasser en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres